Amapola amarilla puede referirse a: 
 el nombre común de la planta Argemone ochroleuca
 el nombre común de la planta Glaucium corniculatum